La Copa Interamericana 2024, será la decimonovena edición del torneo organizado por la Conmebol y Concacaf y marcará el regreso de la competición luego de 26 años de ausencia, que enfrentará a los campeones de la Copa Libertadores 2023, la Liga de Campeones de la Concacaf de 2023 y un equipo más a definir de cada confederación. Con ella, equipos de Conmebol y Concacaf volverán a disputar un torneo internacional de clubes después de 8 años, cuando los clubes mexicanos participaron en la Copa Libertadores 2016.

Equipos participantes

Véase también 
 Copa Libertadores 2023
 Liga de Campeones de la Concacaf de 2023

Referencias

Enlaces externos 

2024
Fútbol en 2024